«Кызылку́м» () — узбекистанский футбольный клуб из города Зарафшан Навоийского вилоята (области). Также (по некоторым данным) представляет город Навои, который является административным центром Навоийского вилоята.

С 2000 года непрерывно выступает в Суперлиге Узбекистана. В сезоне-2022 занял 5-е место среди 14 клубов.

Является собственностью Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК) (данное предприятие является главным спонсором клуба).

Названия

История 
Клуб был основан в 1967 году рабочими Навоийского горно-металлургического комбината под названием «Прогресс». Тогда команда имела статус любительского клуба.

Создание «Прогресса» произошло через 2 года после основания нового города Зарафшан, которому предстояло стать одним из крупнейших золотодобывающих центров не только Узбекской ССР, но и всего СССР.

В 1973 году, через год после присвоения Зарафшану статуса города, началось строительство стадиона для команды, вмещающего 5000 зрителей. В 1974 году строительство стадиона завершилось, и он также получил название «Прогресс».

В 1974 году «Прогресс» впервые в своей истории участвовал в первенстве Бухарской области (тогда территория Навоийского вилоята входила в её состав).

В сезоне-1975 «Прогресс» занял 2-е место в первенстве Бухарской области и получил право участвовать в чемпионате Узбекской ССР среди КФК.

В дебютном для «золотоискателей»   чемпионате-1976 клуб занял 11-е место из 17 команд, а полузащитник Юрий Гончаров вошёл в список 33 лучших футболистов турнира.

В последующие годы «Прогресс» выступал в различных лигах Узбекской ССР, так и не сумев выйти на уровень Второй низшей лиги чемпионата СССР.

В течение сезона-1981 клуб носил название «Зарафшан», но уже в 1982 году вернулся к первоначальному наименованию.

После распада СССР, начиная с сезона-1992, «Прогресс» стал участвовать в Первой лиге чемпионата Узбекистана.

В дебютном сезоне в Первой лиге «Прогресс» занял 13-е место из 16 команд. В конце 1994 года клуб был переименован в «Кызылкум» в честь крупной пустыни, которая в Средней Азии занимает большую площадь на территории Узбекистана (в том числе в Навоийском вилояте) и Казахстана.

Со 2-й половины сезона-1995 и до середины 1997 года он снова выступал под названием «Прогресс», а со 2-й половины года клуб окончательно был переименован в «Кызылкум».

Зарафшанцы выступали в Первой лиге до 1999 года, когда заняли 3-е место и получили путёвку в Высшую лигу чемпионата Узбекистана.

В дебютном для себя сезоне в Высшей лиге «Кызылкум» финишировал на 11-м месте (среди 20 участвовавших команд). В 2002 году он завоевал бронзовые медали, и это достижение остаётся наивысшим в истории клуба.

В настоящее время «Кызылкум» является одним из середняков Высшей лиги чемпионата Узбекистана.

Достижения 
 Бронзовый призёр Высшей лиги (2002).

 Бронзовый призёр Первой лиги (1996, 1999).

Статистика выступлений в чемпионатах Узбекистана

Стадион 
Ныне «Кызылкум» проводит свои домашние матчи в основном на стадионе «Ёшлик», который находится в городе Навои и вмещает 12 500 зрителей.

Также некоторые матчи клуб проводит на зарафшанском стадионе «Прогресс» (5000 зрителей), который до недавнего времени являлся основной домашней ареной.

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Кызылкума»
 Профиль на сайте footballfacts.ru
 Профиль на сайте wildstat.ru

Футбольные клубы Навоийской области
Спорт в Зарафшане